3 miejscowości w Polsce:
 Gliny – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Gliny – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Gliny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał

oraz
 Gliny – hongkoński film z 1999 roku
 gliny – ilaste skały osadowe

Zobacz też 
 Gliny Małe
 Gliny Wielkie